Existuje více nositelů českého příjmení Jakubec/Jakubcová:

 Aleš Jakubec (* 1976) – český politik TOP 09 a vysokoškolský pedagog, zastupitel města Olomouc a náměstek primátora
 František Jakubec – více různých osobností
 Ivan Jakubec (* 1960) – český historik, profesor a prorektor UK
 Jan Jakubec (1862–1936) – český literární historik a kritik
 Jan Jakubec (1915–2008) – československý voják
 Josef Jakubec – více různých osobností
 Ladislav Jakubec (* 1968) – slovenský fotbalista
 Milda Jakubcová (1899–1979) – lotyšská esperantistka
 Štefánia Jakubcová (1935–???) – slovenská a československá politička

Externí odkazy 
 

Česká příjmení